Osiedle Przydworcowe – osiedle w Białymstoku
 Osiedle Przydworcowe – osiedle w Nowym Sączu
 Osiedle Przydworcowe – osiedle w Skarżysku-Kamiennej
 Osiedle Przydworcowe – osiedle w Szydłowcu